Фо́лькер Фи́нке (; 24 марта 1948, Нинбург, Нижняя Саксония) — немецкий футболист, тренер.

Игровая карьера 
В 1967—1969 гг. Финке являлся игроком клуба «Хафельзе», который выступал в региональной лиге «Север» чемпионата ФРГ.

В 1969—1974 гг. играл в той же лиге за команду «Гановершер» из Ганновера.

После 1974 года короткое время играл за команды из Нижней Саксонии.

Тренерская карьера 
Карьеру тренера Финке начал в 1974 году, возглавив команду «Штелинген» в одной из низших немецких лиг. В 1986 году перешёл в «Хафельзе».

В 1991 году Финке стал главным тренером «Фрайбурга», на тот момент выступавшего во Второй Бундеслиге. Под руководством Фолькера «Фрайбург» смог выйти в Первую Бундеслигу, а через два года стать бронзовым призёром немецкого чемпионата. Позже команда вновь оказалась во Второй Бундеслиге, но в 2003 году благодаря усилиям Финке повторно вышла в первый дивизион. Фолькер покинул «Фрайбург» в 2007 году. Он занимал пост главного тренера в течение 16 сезонов.

В 2009—2010 гг. Финке возглавлял команду японской высшей лиги «Урава Ред Даймондс». В 2010—2012 гг. являлся спортивным директором немецкого клуба «Кёльн», в 2011 году также исполнял обязанности главного тренера команды.

В 2013—2015 гг. Финке возглавлял сборную Камеруна. Под его руководством команда смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Бразилии.

Достижения 

 Фрайбург
 Победитель Второй Бундеслиги: (2) 1992/93, 2002/03

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на coachworldranking.com 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Хафельзе»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Хафельзе»
Тренеры ФК «Фрайбург»
Тренеры ФК «Урава Ред Даймондс»
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры сборной Камеруна по футболу